Югай — прізвище, поширене серед корейців у пострадянських країнах. Деякі корейські прізвища, що закінчувалися на голосний, в СРСР видозмінювалися шляхом додавання до основи суфіксу -гай (Ко + гай — Когай, Лі + гай — Лігай, О + гай — Огай тощо), тож фактично Югаї — однофамільці з носіями прізвища Ю.

Відомі носії:
 Югай Арсентій Матвійович (1931) — російський економіст.
 Югай Володимир Миколайович (1922—1997) — український живописець.
 Югай Герасим Андрійович (1931) — російський філософ, доктор філософських наук, професор, академік Російської академії природничих наук (РАПН), директор Наукового центру євразійських досліджень РАПН.
 Югай Климентій Миколайович — російський фізик.

Див. також 
 Ю (прізвище)

Примітки 

Корейські прізвища